Queimadela ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Queimadela (Armamar)
 Queimadela (Fafe)